Kaitl heißen folgende geographischen Objekte:

 Kaitl (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kaitl, historische Schreibweise des Inzeller Ortsteils Keitl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gasthof Kaitl, Baudenkmal eines ehemaligen Gasthauses in Karlstein bei Bad Reichenhall.